Ширяєвська — село в Бабаєвському районі Вологодської області Росії.
 Ширяєвська — село в Єгор'євському районі Московської області Росії.